Coulanges (Allier)
Coulanges (Loir-et-Cher)
ook:
Coulanges-la-Vineuse, Yonne 
Coulanges-lès-Nevers,  Nièvre 
Coulanges-sur-Yonne, Yonne